Kähler est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1832-1907), entrepreneur et militaire allemand ;
  (ca. 1960-), journaliste et présentateur de télévision allemand ;
  (1900-1981), économiste allemand ;
  (ca. 1965), femme politique allemande ;
  (1970-), athlète allemande ;
 Erich Kähler (1906-2000), mathématicien allemand ;
 Christoph Kähler (ca. 1944-), évêque protestant luthérien allemand ;
 Egon Kähler (1925-1992), politicien allemand ;
 Ernst Kähler (1914-1991), théologien protestant et historien d'église allemand ;
 Fiedrich Kähler (1873-1942), politicien et avocat allemand ;
 Greten Kähler-Neter (1906-1986), artiste textile ;
 Hans Kähler (1912-1983), linguiste allemand ;
 Heinz Kähler (1905-1974), historien de l'art et archéologue allemand ;
 Martin Kähler (1835-1912), théologien protestant allemand ;
 Luise Kähler (1869-1955), syndicaliste et politicien allemand ;
 Otto Kähler (1894-1967), amiral allemand ;
 Whilhelmine Kähler (1864-1941), homme politique allemand ;

Voir aussi 
 Variété kählérienne, variété différentielle en mathématiques.

Patronyme germanique